Goli Vrh (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas - Poljane
 Goli Vrh (Klinča Sela), een plaats in de Kroatische gemeente Klinča Sela
 Goli Vrh (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Goli Vrh (Rakovec), een plaats in de Kroatische gemeente Rakovec